Bonnay puede referirse a: 

 Bonnay, comuna francesa situada en Doubs.
 Bonnay, comuna francesa situada en Saona y Loira.
 Bonnay, comuna francesa situada en Somme.